Die 1. Klasse Dresden 1944/45 war die zwölfte und letzte Spielzeit der nun 1. Klasse genannten Fußball-Bezirksklasse Dresden-Bautzen im Sportgau Sachsen. Sie diente als Unterbau der Gauliga Sachsen.

Nach der kriegsbedingten Neuordnung der Gauliga Sachsen zum September 1944, eine eingleisige Liga wurde aufgegeben und stattdessen in regionalen Kriegsklassenstaffeln gespielt, wurden auch die unterklassigen Ligen neu geordnet. Sieben Vereine aus der letztjährigen 1. Klasse durften in der oberen Kriegsklasse mitspielen, die restlichen spielfähigen Vereine im Bezirk wurden in zwei Staffeln in der 1. Klasse Dresden aufgeteilt, die 2. Klassen wurden aufgelöst. Der Spielbetrieb sollte erneut im Rundenturnier mit Hin- und Rückspiel ausgetragen werden, wurde jedoch spätestens im Januar 1945 kriegsbedingt komplett abgebrochen.

Abteilung A 

Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle

|}

Abteilung B 

Kreuztabelle

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle

|}

Fußnoten

Einzelnachweise 

Gauliga Sachsen
Fußballsaison 1944/45
Abgebrochene Sportveranstaltung